Es la gira número 18 que realizó la banda de heavy metal argentino Rata Blanca. Comenzó el 20 de febrero de 2021 y terminó el 10 de diciembre de 2022. Se realizó para recorrer sus éxitos de más de 30 años de trayectoria. Comenzaron con varios shows en Argentina en los meses de febrero y marzo de 2021, volviendo a tocar en agosto y octubre tras varias suspensiones. La gira marca el regreso a escena tras el confinamiento por la pandemia. Luego viajaron a Estados Unidos y regresaron a la Argentina para terminar la primera parte de la gira en diciembre de ese año, con un arrasador show en el Teatro Ópera. Comenzaron 2022 con un recital en el Auditorio Oeste. Tenían planeado tocar en el regreso del Cosquín Rock, pero tuvieron que bajarse porque sufrieron síntomas de COVID-19. Volvieron al ruedo en marzo, para luego seguir recorriendo varios puntos del país, México, Colombia y más puntos. Después de recorrer otros países entre julio y octubre, la banda regresa a la Argentina para dar una gira por varias ciudades del país entre los meses de noviembre y diciembre, hasta terminar esta gira con un recital en el estadio de Quilmes, donde tocaron por primera vez en su historia. Tras finalizar esta gira, la banda se encamina en su decimonovena gira, en medio de la grabación de su nuevo disco.

Gira de regreso

2021 

Comenzaron un nuevo año de trayectoria con un concierto en Quality Espacio el 20 de febrero. Marca el regreso a los escenarios tras el confinamiento por la Pandemia de Coronavirus. En realidad, la banda iba a arrancar su gira el 18 y 19 de febrero, pero por razones ajenas a la banda, debieron ser suspendidos. El 24 de febrero tocarían en el Casino Puerto Madero, pero por el aumento de casos de COVID-19, se pasó al 20 de marzo, pero se tuvo que suspender otra vez por inclemencias climáticas. Tocaron al día siguiente. En abril y mayo, la banda tocaría en Santa Fe y Rosario, pero también tuvieron que suspender estos conciertos. Tocarían en esta última ciudad el 19 de junio, pero tampoco pudo hacerse. Volvieron a los escenarios en agosto (20 y 21 de agosto) con un doblete de shows en el Teatro Broadway, tras un parate de varios meses por las medidas restrictivas impuestas por la pandemia. Volverían a tocar el 23 de septiembre, y dos días después tocarían en Rosario, pero no se pudo dar. Tocaron el 1 de octubre en Rosario y el 2 y 3 de octubre en el Teatro Broadway de Buenos Aires. El 8 de octubre, la banda lanza su nuevo álbum en vivo. Se titula Luna Park 2019. Contiene 12 temas. Fue grabado en vivo en el estadio Luna Park el 30 de noviembre de 2019, con una orquesta sobre el escenario. Entre el 22 de octubre y el 27 de noviembre, la banda regresa a Estados Unidos para dar un total de 14 conciertos. El 4 de diciembre, tras esta gira, la banda regresa a la Argentina para dar un concierto en el Teatro Ópera. Este es el sexto concierto en ese teatro, ya que tocaron el 29 y 30 de diciembre de 1989 (el segundo en dos funciones), el 2, 3 y 4 de octubre de 1992 en el cierre de la Gira Guerrera y el 28 y 29 de noviembre de 2013, en la recreación de Guerrero del arco iris, El camino del fuego y La llave de la puerta secreta. El gran ausente en la recreación de esos discos fue Hugo Bistolfi, que no participó de esas fechas históricas. Así terminaron el año.

2022 

Comenzaron un nuevo año con un concierto en el Auditorio Oeste el 22 de enero. Tenían previsto tocar en el regreso del Cosquín Rock el día 13 de febrero, pero se tuvieron que bajar a último momento debido a que la banda sufrió síntomas compatibles con el COVID-19. Volvieron al ruedo con un concierto en Ituzaingó el 11 de marzo y en Avellaneda el 12 de marzo. Tuvieron lugar en el Teatro Gran Ituzaingó y en el Teatro Colonial. El 18 de marzo, la banda regresó a Colombia tras tres años, con un concierto en el Teatro Fundadores. Tenían que participar en el Jamming Festival 2022, pero se tuvo que suspender a última hora. Entre el 24 de marzo y el 24 de abril, la banda realiza un total de 20 conciertos en México, como suelen hacer casi siempre. Significó su regreso a ese país tras tres años. El 13 de mayo, la banda regresa a la Argentina para dar un concierto en el Teatro Metro de La Plata, a una semana del tercer concierto de La Renga en el Estadio Único para la presentación de Alejado de la red. El 14 de mayo, la banda regresa a Uruguay para dar un concierto en el Montevideo Music Box. El 20 de mayo, la banda da un nuevo show en el Auditorio Oeste, el número 12 en ese recinto, ya de regreso en Argentina. Al día siguiente, la banda toca en el Teatro Coliseo de Lomas de Zamora. Los días 26, 27, 28 y 29 de mayo, la banda realiza 4 conciertos en territorio cordobés. Tuvieron lugar en Elvis Rock and Bar, en la Plaza de la Música, el Teatro Verdi y el Club Bomberos Voluntarios. Los días 1 y 2 de junio, la banda realiza dos conciertos en el Teatro Español de Santa Rosa. El 3 de junio, la banda retorna al Alto Valle para dar un concierto en el Gimnasio STIHMPRA de General Fernández Oro. El 4 de junio, la banda regresa al Teatro María Auxiliadora, y al día siguiente en el Estadio Racing Club. El 9 de junio, la banda regresó al Teatro Municipal Rafael de Aguiar, y el 10 de junio tocaron en el Teatro Municipal 1° de Mayo. El 11 de junio, la banda tocó en el Teatro El Círculo de Rosario. En el concierto, la banda recibió la mención de Visitantes Distinguidos de Rosario, debido a la cantidad de veces que tocaron en esa ciudad. Los días 17 y 18 de junio tocaron en Encuentro Club y el Club Bomberos Voluntarios de San Francisco Solano, siendo estos dos los últimos shows en Argentina. En julio, la banda regresa a Perú para dar shows en Lima, Juliaca, Cusco y Trujillo. El concierto previsto para el 29 de julio, el quinto en territorio peruano, se tuvo que suspender por el aumento de casos de COVID-19, por lo que se espera su realización para el 29 de abril de 2023. Los días 25, 26, 27 y 28 de agosto dieron 4 conciertos en Chile. Tuvieron lugar en El Huevo, en el Teatro Cariola, en el Arena Puerto Montt y el Gimnasio Olímpico UFRO. Entre el 15 de septiembre y el 9 de octubre realizaron un total de 14 shows en los Estados Unidos como el año anterior. Entre el 13 y 17 de octubre, la banda realizó 5 conciertos en Colombia, y entre el 20 y 22 de octubre realizan tres shows en Ecuador. El 10 de noviembre, la banda regresa a la Argentina para dar un concierto en la Sala del Libertador, y al día siguiente en el Teatro Gran Plaza de Bahía Blanca. El 12 de noviembre tocaron en el Teatro Roxy de Mar del Plata. El 13 de noviembre, después de 5 años, la banda regresa a Tandil, con un concierto en el estadio Unión y Progreso. 5 días después volvieron al Teatro Coliseo de Lomas de Zamora. El 19 de noviembre, la banda regresa a Santa Fe para tocar en Tribus Club de Arte. Iban a tocar en mayo de 2020, pero se había suspendido a causa de la Pandemia de COVID-19. Una semana después, la banda regresó al Teatro Metro. El 26 de noviembre, después de que la Selección de fútbol de Argentina derrotara a la Selección de fútbol de México, la banda regresa al Teatro Broadway de Rosario. Al día siguiente tocaron en el Centro Cultural Municipal de Venado Tuerto. El 30 de noviembre, la banda tocó en Elvis nuevamente. Al día siguiente, la banda regresó tras 5 años a Mendoza para tocar en el Auditorio Ángel Bustelo. Allí habían tocado el 8 de agosto de 2015, en la segunda fecha de la gira de presentación de Tormenta eléctrica. Luego dieron dos conciertos en territorio sanluiseño. Tuvieron lugar en Comuna Club de la capital provincial y en Morrison Auditorio de Villa Mercedes. El 4 de diciembre dieron un concierto en el Teatro Real Cooperativo. El 9 de diciembre tocaron en el Microestadio Municipal de Garín. Al día siguiente, la banda despide el año con un concierto en el estadio de Quilmes. Así se termina la gira. En la mayoría de los shows por el mundo contaron con la participación de Alejandro Zon en la batería, porque Fernando Scarcella fue intervenido quirúrgicamente.

Setlist 

Representa el concierto del 20 de febrero de 2021

 "Michelle odia la oscuridad"
 "Sólo para amarte"
 "La misma mujer"
 "Volviendo a casa"
 "La otra cara de la moneda"
 "Nada es fácil sin tu amor"
 "Hombre de hielo"
 "Caballo salvaje"
 "Días duros"
 "Mujer amante" (acústica)
 "71-06 (Endorfina)"
 "Rock and Roll Hotel"
 "Aún estás en mis sueños"
 "La leyenda del hada y el mago"

Otras canciones tocadas en la gira 

 "Cuando hoy es ayer"
 "Asesinos"
 "Cuarto poder"
 "Ángeles de acero"
 "Batalla persa"
 "Mujer amante" (versión original)
 "El reino olvidado"
 "El jugador"
 "Guerrero del arco iris"
 "Chico callejero"
 "Blues"
 "El beso de la bruja"
 "Abrazando al rock and roll"
 "Los ojos del dragón"
 "Noche sin sueños"
 "El camino del Sol"
 "Ella"
 "El Amo del Camino"
 "El círculo de fuego"
 "Talismán"
 "Pequeño ángel oscuro"
 "La canción del guerrero"
 "El último ataque"
 "Un día más, un día menos"

Conciertos 
<center>

Formación durante la gira 

 Walter Giardino - Guitarra líder (1986-1997, 2000-Actualidad)
 Adrián Barilari - Voz (1989-1993, 2000-Actualidad)
 Pablo Motyczak - Bajo (2017-Actualidad)
 Fernando Scarcella - Batería (2000-Actualidad)
 Danilo Moschen - Teclados (2010-Actualidad)

Músicos de apoyo 

 Alejandro Zon - Batería en los shows en el resto de los países

Véase también 

 Rata Blanca

Giras musicales de Rata Blanca
Giras musicales de 2021
Giras musicales de 2022